Sure thing ou Sure Thing pode ser:

 A Sure Thing, álbum de 1962 por Blue Mitchell
 The Sure Thing, comédia romântica dirigido por Rob Reiner
 Sure Thing (teatro), uma peça de teatro curta David Ives
 Sure Thing (conto), um conto por Isaac Asimov
 "Sure Thing", canção por Jerome Kern e Ira Gershwin
 "Sure Thing" (canção de Saint Germain)
 "Sure Thing" (canção de Miguel)

Desambiguação